Гришковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Гришковка — село в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Гришковка — деревня в Одесском районе Омской области, упразднена в 1981 году.

Украина 
 Гришковка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Гришковка — село в Пирятинском районе Полтавской области, ликвидировано в 1987 году.
 Гришковка — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Гришковка — посёлок в Золотоношском городском совете Черкасской области.